Євецький Орест Степанович — український фольклорист, етнограф, письменник.
 Євецький Федір Степанович — український фольклорист і етнограф.

Українські прізвища